La ligne 60 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Mellet entre 1932 et 1957.

Histoire 
 : mise en service en traction électrique sous l'indice 60 entre Charleroi Prison et Mellet Station; section Charleroi Prison - Gosselies Calvaire commune avec la ligne 60 qui devient 62 par la même occasion (capital 10), électrification de la section Gosselies Calvaire - Mellet Station de la ligne 324 (capital 78); exploitation par la SNCV.

 : terminus déplacé de Charleroi Prison à Charleroi Sud.

 : terminus reporté de Charleroi Sud à Charleroi Prison.

Vers  : établissement d'un triangle de retournement à Mellet Station sur la rue Léon Burny pour l'emploi de motrices unidirectionnelles types BLC et PCC.

 : terminus reporté de Charleroi Prison à Charleroi Sud.

 : suppression.

Infrastructure

Ouvrages d’art notables

Matériel roulant 
 BLC ;
 PCC.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

 
60
60
tram
tram
tram
tram